Кубок Ботсваны по футболу (англ. FA Challenge Cup) — национальный кубковый турнир по футболу проходящий в Ботсване.

Обладатели Кубка* 

* Кубок 1966-го года, а также розыгрыши 1971-77, 1980-82 не проводились, либо не были зафиксированы. Турнир 2013-го года не проводился.

Ссылки 
Финалы кубка Ботсваны по футболу

Национальные футбольные кубки